Фриц Ва́льтер (; род. 21 июля 1960, Гейдельберг) — немецкий футболист.

Биография 

Фриц Вальтер начал заниматься футболом в 1965 году с «Хоэнзаксен». В 1976 году он присоединился к «Вейнхайму», за который играл до перехода в «Вальдхоф» в 1981 году. С мангеймским клубом он дебютировал в Бундеслиге.

С 1983 по 1997 год он играл в Бундеслиге за «Вальдхоф», «Штутгарт» и «Арминия Билефельд». В 348 играх он забил 157 голов, 102 из которых в составе «Штутгарта». 55 из его 87 голов за «Вальдхоф» были забиты в Бундеслиге, это достижение по-прежнему является клубным рекордом в высшем дивизионе. Со «Штутгартом» в 1989 году он играл в финале Кубка УЕФА, где с общим счётом 5:4 уступил «Наполи». А в 1992 году Вальтер стал чемпионом Германии. В 1999 году он закончил свою карьеру с «Ульм 1846».

Он был лучшим бомбардиром в кубке Германии и Бундеслиге в 1992 году, а через четыре года повторил успех во Второй Бундеслиге.

Вальтер представлял свою страну на летних Олимпийских играх 1988 года и выиграл бронзу.

Клубный талисман «Штутгарта», Фрицли, был назван в честь Вальтера. Сегодня Фриц Вальтер является представителем спортивной страховой компании «3er sports».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Ульм 1846»